Fuente Vaqueros är kommunhuvudort för Fuente Vaqueros i Spanien. Den är belägen i provinsen Provincia de Granada och regionen Andalusien, i södra delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. Fuente Vaqueros ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Fuente Vaqueros är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Fuente Vaqueros. Runt Fuente Vaqueros är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Granada,  km öster om Fuente Vaqueros. Trakten runt Fuente Vaqueros består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar
 

Orter i Andalusien